Molotovskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Qaradağ Rayonu, kommun, Baku,

Kazakstan 

 Sandyqtaū Aūdany, distrikt, Aqmola, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar